Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Comedyshow Genial daneben, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung von 2003 bis 2011. Die Fernsehsendung umfasste 409 Episoden mit einer Länge von jeweils etwa 45 Minuten.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Specials

Siehe auch 
 Genial daneben (Neuauflage)/Episodenliste

Weblinks 
 
 
 Episodenliste bei Wunschliste.de

Genialdanebenepisoden